SV Höngg is een Zwitsers voetbalclub uit Höngg, een stadsdeel van Zürich. De club werd opgericht in 1941 en speelt de wedstrijden op Sportplatz Hönggerberg. De traditionele kleuren zijn blauw en bordeauxrood.

Geschiedenis 
Sportverein Höngg werd in 1941 opgericht in Zürich. De club speelde heel zijn bestaan in de lagere reeksen van het Zwitserse voetbal.

Resultaten

Externe links
 Officiële website

Referenties

Höngg
Sportclub in Zürich